Le terme ligne 160 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 160 des chemins de fer belge
 Ligne 160 du chemin de fer slovaque.

Voir aussi 
 
160 (nombre)

160